Derge (arrondissement), een arrondissement in Sichuan 
Derge (plaats), in het arrondissement Derge in Sichuan 
Koninkrijk Dergé, een voormalig Tibetaans koninkrijk
Derge (klooster), een Tibetaans boeddhistisch klooster
Derge Parkhang, een drukkerij van boeddhistische werken, gesticht in 1729